Die Klettereuropameisterschaft 2022 wurden von 11. bis 18. August 2022 am Königsplatz in München ausgetragen. Die Europameisterschaften waren Teil der 2. European Championships, die von 11. bis 21. August 2022 in München stattfinden.
Es gab acht Medaillenentscheidungen:

 Bouldern (Frauen und Männer)
 Bouldern & Lead (Frauen und Männer)
 Lead (Frauen und Männer)
 Speed (Frauen und Männer)

Zu den Wettkämpfen wurden etwa 300 Athletinnen und Athleten erwartet.

Programm

Bouldern 
Wertungsgrundlage war das Erreichen der Zielmarke (Top) und Zwischenzielmarke (Zone). Bei Gleichheit der Tops zählten die Anzahl der benötigten Zones. Waren auch diese gleich, zählten die Anzahl der Versuche zu Tops und schließlich Versuche zum Erreichen der Zones.

Männer

Qualifikation 
Datum: 11. August

In der Qualifikation wurden fünf Boulder absolviert. Die jeweils zehnbesten der zwei gleich großen Gruppen kamen weiter.

Halbfinale 
Datum: 13. August

Im Halbfinale wurden vier Boulder absolviert.

Finale 
Datum: 13. August

Im Finale wurden vier Boulder absolviert. Pro Boulder hatten die Teilnehmer vier Minuten Zeit einen zu lösen. Pro erreichten Top gab es 25 Punkte und je weiteren Versuch zum Top wurden 0,1 Punkte abgezogen. Wurde nur die Zone erreicht, erhielt der Kletterer drei Punkte.

Frauen

Qualifikation 
Datum: 12. August

In der Qualifikation wurden fünf Boulder absolviert. Die jeweils zehnbesten der zwei gleich großen Gruppen kamen weiter.

Halbfinale 
Datum: 14. August 

Im Halbfinale wurden vier Boulder absolviert. Die sechs besten Athletinnen zogen in das Finale ein.

Finale 
Datum: 14. August

Im Finale wurden vier Boulder absolviert. Pro Boulder hatten die Teilnehmerinnen vier Minuten Zeit. Pro erreichten Top gab es 25 Punkte und je weiteren Versuch zum Top wurden 0,1 Punkte abgezogen. Wurde nur die Zone erreicht, erhielt die Kletterin drei Punkte.

Lead 
Im Lead wurde zunächst der höchste erzielte Griff zur Wertung herangezogen. Brachte diese zwischen Athleten keine Entscheidung, wurde ausgewertet, welcher Athlet zu diesem Griff die geringste Zeit benötigt hatte. Die maximale Kletterzeit betrug 6 Minuten.

Männer

Qualifikation 
Datum: 12. August

In der Qualifikation gab es zwei zu erklimmende Wände.

Halbfinale 
Datum: 14. August

Im Halbfinale gab es nur eine zu erklimmende Wand.

Finale 
Datum: 14. August

Wie im Halbfinale gab im Finale es nur eine zu erklimmende Wand.

Frauen

Qualifikation 
Datum: 11. August

Halbfinale 
Datum: 13. August

Im Halbfinale gab es nur eine zu erklimmende Wand.

Finale 
Datum: 13. August

Wie im Halbfinale gab im Finale es nur eine zu erklimmende Wand.

Speed

Männer

Qualifikation 
Datum: 15. August

Finale 
Datum: 15. August

Frauen

Qualifikation 
Datum: 15. August

Finale 
Datum: 15. August

Bouldern & Lead 

Für den Finallauf der Kombination aus Bouldern und Lead fand keine separate Qualifikation statt. Ausschlaggebend waren die Ergebnisse der Einzeldisziplinen. Für die Platzierungen wurden Punkte nach dem Reglement der IFSC vergeben. Für jeden Athleten werden die Punkte addiert. Die acht Athleten mit der größten Summe waren für die Kombination qualifiziert. Es werden lediglich Athleten berücksichtigt, die in beiden Disziplinen antraten.

Männer

Bouldern 
Datum: 18. August

Für die vier Boulder hatte jeder Teilnehmer jeweils vier Minuten Zeit. In der Kombinationsvariante gab es im Vergleich zum reinen Boulderwettbewerb zwei anstatt nur eine Zone pro Boulder. Für die erste Zone gab es drei, für die zweite Zone sechs und für das Erreichen des Tops 25 Punkte. Falls eine Zone oder das Top nicht im ersten Versuch erreicht wurden, wurde je weiteren Versuch 0,1 Punkte abgezogen.

Lead 
Datum: 18. August

Für die Lead-Route hatten die Teilnehmer sechs Minuten Zeit. In der Kombinationsvariante gab es verschiedene Punktebereiche:
 Griffe 1 bis 20: 0 Punkte
 Griffe 21 bis 25: je 1 Punkt
 Griffe 26 bis 35: je 2 Punkte
 Griffe 36 bis 50: je 5 Punkte.
Weitere 0,1 Punkte gab es, wenn man zum letzten Griff hingelangt hat.

Gesamtwertung

Frauen

Bouldern 
Datum: 17. August

Für die vier Boulder hatte jede Teilnehmerin jeweils vier Minuten Zeit. In der Kombinationsvariante gab es im Vergleich zum reinen Boulderwettbewerb zwei anstatt nur eine Zone pro Boulder. Für die erste Zone gab es drei, für die zweite Zone sechs und für das Erreichen des Tops 25 Punkte. Falls eine Zone oder das Top nicht im ersten Versuch erreicht wurden, wurde je weiteren Versuch 0,1 Punkte abgezogen.

Lead 
Datum: 17. August

Für die Lead-Route hatten die Teilnehmerinnen sechs Minuten Zeit. Insgesamt waren 46 Griffe an der Wand zu bewältigen. In der Kombinationsvariante gab es verschiedene Punktebereiche, in denen die Griffe unterschiedlich gewertet wurden.
 Griffe 1 bis 16: 0 Punkte
 Griffe 17 bis 21: je 1 Punkt
 Griffe 22 bis 31: je 2 Punkte
 Griffe 32 bis 46: je 5 Punkte.
Weitere 0,1 Punkte gab es, wenn man zum letzten Griff hingelangt hat.

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der European Championships Munich 2022

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in München
Sportklettern
European Championships 2022
Sportveranstaltung 2022
Klettern (Deutschland)
Kletterwettbewerb